Haskell – funkcyjny język programowania
Miejscowości w USA:
 Haskell – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline
 Haskell – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Muskogee
 Haskell – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Haskell
Gminy w USA:
 Haskell (ang. Haskell Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline
 Haskell (ang. Haskell Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Haskell
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Haskell (ang. Haskell County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Haskell (ang. Haskell County) – w stanie Oklahoma
 hrabstwo Haskell (ang. Haskell County) – w stanie Teksas